Ameglio – frazione di Marzano Appio
 Giovanni Ameglio – generale italiano
 Giuseppe Ameglio – politico italiano
 Marco Ameglio – politico panamense
 Merio Ameglio – pittore italiano
 Pietro Ameglio – attivista messicano